Габу (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Габу (Єнчепінг) — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.
 Габу — місто в східній частині Республіки Гвінея-Бісау.